Руслан Владимирович Шувалов (24 ноября 1967, Братск Иркутской области) — полузащитник; мастер спорта СССР (1988) по хоккею с мячом.

Биография 

Играть в хоккей с мячом начал в 1977 году в Усть-Илимске, первый тренер В. Г. Куров. СКА и СКА-«Нефтяник» (Хабаровск) — 1987—1989 и 1994—2006, «Локомотив», «Сибскана» (Иркутск) — 1990—1993. 
В высшей лиге чемпионатов СССР, СНГ и России — 420 матчей, 150 мячей (СКА, СКА-«Нефтяник» — 343, 111; «Локомотив», «Сибскана» — 77, 39). 
В розыгрышах Кубка СССР и России — 131 матчей, 41 мячей (СКА, СКА-«Нефтяник» — 117, 36; «Локомотив», «Сибскана» — 14, 5). 
В розыгрышах Кубка мира (1988, 2002, 2004, 2005) — 18 матчей, 2 мяча. 
В розыгрыше Champions Cup (2004), (2004) — 8 матчей, 2 мяча. 

Тактически грамотный, техничный, хоккеист с ярко выраженными диспетчерскими данными. Уверенно ориентируется в самых сложных игровых ситуациях, одинаково хорошо владеет как сильным и точным ударом, так и мягким пасом.
Карьеру хоккеиста завершил в 2006 году. 
С сентября 2007 года — тренер детской команды «Хаммарбю» (Стокгольм, Швеция).

Достижения 

 Серебряный призёр чемпионата СССР — 1989. 
 Бронзовый призёр чемпионата СССР — 1988, 2005. 
 Обладатель Кубка СССР — 1988. 
 Обладатель Кубка России — 2002, 2004. 
 Финалист кубка России — 2003. 
 Обладатель Кубка Швеции (2007) в составе «Хаммарбю».

Статистика выступлений в чемпионатах и Кубках СССР, СНГ, России 

Примечание: Статистика голевых передач ведется с сезона-2000.

В чемпионатах СССР, СНГ, России забивал мячи в ворота 26 команд 

  1.Енисей              = 16 мячей 14-16.Водник         =  4
  2.Кузбасс             = 15       14-16.Саяны          =  4
  3.Сибсельмаш          = 13       14-16.СКА-Забайкалец =  4
  4.Маяк                = 11       17-20.Динамо А-А     =  3
  5-6.Уральский трубник =  9       17-20.Зоркий         =  3
  5-6.Байкал-Энергия    =  9       17-20.Заря Н.        =  3
  7.Шахтёр Л-К          =  8       17-20.Металлург Б.   =  3
  8-9.Старт             =  7       21-23.Динамо М       =  2
  8-9.СКА-Свердловск    =  7       21-23.СКА-Нефтяник   =  2
 10-11.Строитель С.     =  6       21-23.Агрохим        =  2
 10-11.Юность О.        =  6       24-26.Североникель   =  1
 12-13.Родина           =  5       24-26.Вымпел         =  1
 12-13.Ак Барс-Динамо   =  5       24-26.Лесохимик      =  1

В чемпионатах СССР, СНГ, России количество мячей в играх 

по 1 мячу забивал  в 91 играх 
по 2 мяча забивал  в  24 играх  
по 3 мяча забивал  в  2 играх  
по 5 мячей забивал  в   1 игре  
Свои 150 мячей забросил в 118 играх, в 302 играх мячей не забивал.

Статистика выступлений во втором по значимости отечественном дивизионе (первая лига, высшая лига):

Примечания

Ссылки 
  Шувалов на сайте ФХМР 
  Шувалов на сайте СКА-Нефтяник 
  Шувалов на сайте Байкал-Энергии 
 «Великий ШУ» заговорит по-шведски!

Родившиеся в Братске
Хоккеисты с мячом СССР
Хоккеисты с мячом России
Игроки КХМ «СКА-Нефтяник»
Игроки КХМ «Байкал-Энергия»